Face Fucking Inc. ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Evil Angel.

Von 2007 bis 2011 wurden 11 Folgen der Reihe gedreht. Die Reihe zeigt hauptsächlich Coitus per Os, häufig wird dies aus der POV-Perspektive des männlichen Darstellers gezeigt. Sie wurde mehrfach mit dem AVN Award in der Kategorie „Best Oral Themed Series“ ausgezeichnet.

Darstellerinnen 
 Face Fucking Inc. 1 (2007): Adrianna Nicole, Alana Evans, Barbie Cummings, Bobbi Starr, Celina Cross, Chelsie Rae, Christie Lee, Lorelei Lee, Richelle Ryan, Sasha Grey, Sativa Rose
 Face Fucking Inc. 2 (2007): Alexa Lynn, Bree Olson, Brianna Love, Heather Gables, Jada Fire, Kira Kroft, Lexi Bardot, Paulina James, Stephanie Nicole
 Face Fucking Inc. 3 (2007): Annette Schwarz, Aloura Lynn, Britney Stevens, Cherish Ley, Crissy Moon, Hannah West, Kaci Starr, Nika Noire, Sindee Jennings, Trisha Rey
 Face Fucking Inc. 4 (2008): Aubrey Addams, Chayse Evans, Eden Adams, Gianna Michaels, Jaelyn Fox, Jessie Jolie, Madison Young, Nikki Hillton, Priva Rey
 Face Fucking Inc. 5 (2009): Charley Chase, Esperanza Diaz, Roma, Jaelyn Fox, Jayna Oso, Krissy Leigh, Kristina Rose, Mina Leigh, Sandee Miles
 Face Fucking Inc. 6 (2009): Ally Ann, Allyssa Hall, Ami Emerson, Audrianna Angel, Aurora Snow, Bobbi Starr, Jessica Steele, Kristina Rose, Leenuh Rae, Miley Villa
 Face Fucking Inc. 7 (2009): Alexia Sky, Amy Starz, Andy San Dimas, Cherry Ferretti, Ivy Rider, Kitty Bella, London Keys, Malia Kelly, Roxy Jezel, Sadie West
 Face Fucking Inc. 8 (2010): Alexia Sky, Allie Haze, Amy Brooke, Andi Anderson, Faith Star, Jessica Tylor, Kimberly Kane, Mia Lelani, Stefanny Gold
 Face Fucking Inc. 9 (2010): Aiden Starr, Audrey Lords, Carmina Kai, Cassandra Calogera, Claudia Valentine, Kelly Divine, Lucky Starr, Ruby Red, Sasha Yung, Sierra Skye, Violet Monroe
 Face Fucking Inc. 10 (2010): Alison Tyler, Andy San Dimas, Aurora Snow, Courtney Taylor, Jynx Maze, Kelly Surfer, Lexi Brooks, Lolita Haize, Sarah Shevon, Sophie Dee, Taisa Banx, Tanner Mayes, Tori Lux, Vicki Chase
 Face Fucking Inc. 11 (2011): Jynx Maze, Julia Ann, Angel Vain, Jessie Andrews, Katie St. Ives, Leslie Sierra, Chastity Lynn, Cheyenne Jewel, Lily Carter

Auszeichnungen 
 2009: AVN Award – Best Oral Sex Scene – Anette Schwarz in Face Fucking Inc. 3
 2009: AVN Award – Best Oral Themed Series
 2010: AVN Award – Best Oral Themed Series
 2012: AVN Award – Best Oral Series

Weblinks 
 Face Fucking Inc. in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film